Wingfield ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Wingfield (um 1440–1493), englischer Ritter

 Pete Wingfield (* 1948), englischer Musikproduzent und Keyboarder
 Peter Wingfield (* 1962), walisischer Schauspieler
 Robert Wingfield (um 1464–1539) englischer Gesandter am Hof Kaiser Maximilians
 Rodney David Wingfield (1928–2007), englischer Schriftsteller und Hörspielautor
 Tom Wingfield (* um 1912), englischer Badmintonspieler
 Walter Clopton Wingfield (1833–1912), britischer Erfinder des Rasentennis

Wingfield steht für:
 Wingfield (Suffolk), Dorf in der englischen Grafschaft Suffolk
 Wingfield (Wiltshire), Dorf in der englischen Grafschaft Wiltshire